Hrvatska:
 Rastovača (Plitvička Jezera), naselje u općini Plitvička Jezera

BiH:
 Rastovača (Posušje, BiH), naselje u općini Posušje